Parisades o Perisades fou el nom de diversos reis del Bòsfor Cimmeri:
 Parisades o Perisades, primera meitat del segle V aC
 Parisades I	348-311 aC.
Parisades II vers 250 aC - vers 245 aC
 Parisades III vers 180 - vers 150 aC.
Parisades IV vers 150 - vers 125 aC
 Parisades V vers 125-108 aC.
 Fou també el nom d'alguns prínceps del mateix regne, entre els quals:
Parisades (príncep), príncep (finals del segle IV aC)